Bayer es una empresa químico-farmacéutica alemana fundada en 1863.

Bayer también puede referirse a:

Ciencia y tecnología 

 Denominación de Bayer, sistema de denominación de estrellas iniciado por Johann Bayer a comienzos de siglo XVII.
 Mosaico de Bayer, de matriz de filtros de color, que se sitúa sobre un sensor digital de imagen.
 Proceso Bayer, principal método industrial para producir alúmina a partir de bauxita.

Deporte 

 Bayer 04 Leverkusen, equipo de fútbol alemán con sede en Leverkusen.
 Bayer Leverkusen (baloncesto), sección de baloncesto profesional del club Bayer Leverkusen.
 Bayer Uerdingen Schwimmverein 08, club acuático alemán en la ciudad de Krefeld.